Soyer ist der Familienname folgender Personen:

 Abraham Soyer (1867–1940), US-amerikanischer Schriftsteller
 Alexis Soyer (1810–1858), Koch französischer Abstammung
 David Soyer (1923–2010), US-amerikanischer Cellist und Musikpädagoge
 Ferdinand von Soyer (1810–1868), deutscher Politiker
 Ferdi Sabit Soyer (* 1952), Politiker der Türkischen Republik Nordzypern
 Hubert Félix Soyer-Willemet (1791–1867), französischer Bibliothekar und Botaniker
 Julie Soyer (* 1985), französische Fußballspielerin
 Raphael Soyer (1899–1987), US-amerikanischer Maler, Zeichner und Lithograph
 Richard Soyer (* 1955), österreichischer Jurist, Rechtsanwalt, Hochschullehrer
 Tunç Soyer (* 1959), türkischer Politiker

Unternehmen:
 Établissements Soyer & Cie., ehemaliger französischer Motorradhersteller (1920–1937)
 Soyer & Clapson, französische Motorradmarke (1919–1934)